Folea ist der Familienname folgender Personen:

 Delia Folea (* 2004), rumänische Skispringerin
 Moise Alexandru Folea (* 2005), rumänischer Skispringer

Folea ist der Name folgender Orte:

 Folea (Timiș), Dorf im Kreis Timiș in Rumänien